Bíró József (1887–1975) festőművész
 Bíró József (1907–1945) művészettörténész, festő
 Bíró József (1921–2001) kerékpárversenyző, politikus
 Bíró József (1932) színművész
 Bíró József (1935) agrárszakoktatás-szervező
 Bíró József (1951) költő
 Bíró József (1960) erdélyi magyar színművész